HMS „Aboukir” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Aboukir” – 74-działowy okręt liniowy III rangi (ang. third-rate), ex-francuski „Aquilon” typu Téméraire z lat 80. XVIII wieku, zdobyty w 1798 roku
 HMS „Aboukir” – 74-działowy okręt liniowy III rangi (ang. third-rate) z początku XIX wieku
 HMS „Aboukir” – 90-działowy okręt liniowy II rangi (ang. second-rate) z lat 40. XIX wieku
 HMS „Aboukir” – krążownik pancerny typu Cressy z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów